

Pessoas
David Morrell
Theodor Morell

Localidades

Ilha Morrell

Desambiguações de topônimos